Il singolare del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Haase che ha battuto in finale Sébastien Grosjean 5-7, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Fernando González (quarti di finale)
 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Andreas Seppi (secondo turno)

 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Sébastien Grosjean (finale)
 Marc Gicquel (primo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2008